Тоскано, Альберто
 Тоскано, Жоан